Die Mestaruussarja 1954 war die 24. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zehn Mannschaften vom 2. Mai bis 3. Oktober ausgespielt. 

Meister wurde Turun Pyrkivä. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Eino Koksinen von den Turun Toverit wurde mit 16 Treffern Torschützenkönig der Mestaruussarja 1954.

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1954
1954